Sufczyn – wieś w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Dębno 
 Sufczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Kołbiel

Zobacz też 
 Sufczyna